Maryan steht für:
 Pseudonym von Pinchas Burstein (1927–1977), polnischer Maler des Expressionismus
 M. Maryan, Pseudonym von Marie-Rosalie Virginie Cadiou (1847–1927), französische Schriftstellerin

Siehe auch:
 Marian (Vor- und Familienname)
 Marjan (Begriffsklärung)